«До свидания, мистер Чипс» () — кинофильм режиссёра Сэма Вуда, вышедший на экраны в 1939 году. Экранизация одноимённого романа[en] Джеймса Хилтона. Лента попала на 72-е место в списке 100 лучших британских фильмов за 100 лет по версии BFI.

Сюжет 
Действие происходит в одном из городков викторианской Англии, куда приезжает новый учитель — мистер Чиппинг. На протяжении фильма старый учитель, которого все называют мистером Чипсом, вспоминает свою долгую жизнь и многолетнюю преподавательскую карьеру в школе-интернате для мальчиков. Он выучил несколько поколений ребятишек, помнил всех своих учеников, ставших для него настоящей семьёй, а также женитьбу, которая перевернула всю его жизнь. Он немного неуклюж, ученики частенько над ним смеются, но потом проникаются его искренностью и любовью к своему делу.

Сюжет охватывает период с 1870 до начала 1930-х годов.

В ролях 
 Роберт Донат — мистер Чиппинг («Чипс»)
 Грир Гарсон — Кэтрин, жена Чипса
 Терри Килбёрн — ученик Колли (разных поколений)
 Джон Миллс — Питер Колли
 Пол Хенрейд — Макс Штефель, учитель немецкого
 Джудит Фёрс — Флора
 Лин Хардинг — Уэзерби, директор школы
 Остин Тревор — Ролстон

Критика 
В мае 1939 года критик The New York Times Фрэнк Ньюджент похвалил адаптацию, особенно отметив выступления Доната и Гарсона.

В декабре 1939 года журнал Variety охарактеризовал фильм как «очаровательный, причудливо утонченный рассказ о жизни школьного учителя, подчеркнутый замечательной игрой Роберта Доната... Персонаж, которого он изображает, создает кровоток для картины, которая делает ее интенсивно живой».

Награды и номинации 
2019 — участие в программе дебютного Каннского кинофестиваля 1939, который был прерван и не состоялся в связи с началом Второй мировой войны.
 1939 — попадание в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
 1939 — третья премия Нью-Йоркского общества кинокритиков в категории «лучший актёр» (Роберт Донат).
 1940 — премия «Оскар» за лучшую мужскую роль (Роберт Донат), а также 6 номинаций: лучший фильм, лучший режиссёр (Сэм Вуд), лучший сценарий (Р. С. Шеррифф, Клодин Уэст, Эрик Машвиц), лучшая женская роль (Григ Гарсон), лучший монтаж (Чарльз Френд), лучшая запись звука (А. У. Уоткинс).

Другие экранизации 
Музыкальная экранизация[en] романа Джеймса Хилтона была осуществлена в 1969 году режиссёром Гербертом Россом. Главную роль в ней исполнил Питер О’Тул, который получил за свою работу премию «Золотой глобус». Кроме того, по данной книге в 1984 году был снят сериал (производство BBC), а в 2002 году — телевизионный фильм.

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Сэма Вуда
Экранизации произведений Джеймса Хилтона
Фильмы о викторианской Англии
Экранизации романов Великобритании
Фильмы о школе
Экранизации литературных произведений
Фильмы Великобритании 1938 года
Фильмы о Первой мировой войне
Молодёжные фильмы
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов